Ово је листа градова у Француској (укључујући и прекоморске територије) са више од 20.000 становника по попису из 1999. године.

Француска